Ел Атранкон има више значења:

 Ел Атранкон (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Атранкон (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Атранкон (Чавинда), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Атранкон (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Атранкон (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику